El Rodeo kan syfta på:

Argentina 

 El Rodeo, Argentina, Catamarca,

Guatemala 

 Municipio de San Jose El Rodeo, 
 El Rodeo, Guatemala, Departamento de San Marcos,

Honduras 

 El Rodeo, Honduras, Departamento de El Paraíso,

Mexiko 

 El Rodeo, Mazapil, 
 El Rodeo, Aguascalientes, Calvillo, 
 San José del Rodeo, ort, Guanajuato, Guanajuato, 
 El Rodeo, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 
 El Rodeo, Santiago Atitlán, 
 El Rodeo, Guanajuato, Jerécuaro, 
 El Rodeo, Tejupilco, 
 El Rodeo, Epitacio Huerta, 
 El Rodeo, Veracruz, Atzalan, 
 El Rodeo, Jalpa, 
 El Rodeo, Coeneo, 
 El Rodeo, Tepeojuma, 
 El Rodeo, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 El Rodeo, Tamazula de Gordiano, 
 El Rodeo, Chignahuapan, 
 El Rodeo, Morelia, 
 El Rodeo, Chiapas, Motozintla, 
 El Rodeo, Jilotlán de los Dolores, 
 El Rodeo, Amatepec, 
 El Rodeo, Ixtlahuacán del Río, 

Robotskapade Hondurasförgreningar